Антонов Володимир:
 Антонов Володимир Сергійович (1932 — 2005) — український флейтист, Народний артист УРСР.
 Антонов Володимир Васильович
 Антонов Володимир Павлович (1884 - 1965) — радянський політичний діяч.
 Антонов Володимир Іванович (1937) — перший народний артист незалежної України, артист Харківського обласного театру юного глядача.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок